Falaise ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Falaise im Département Calvados
 Falaise (Ardennes) im Département Ardennes
 La Falaise im Département Yvelines

Falaise ist der Familienname folgender Personen:
 Georges de la Falaise (1866–1910), französischer Degen- und Säbel-Fechter
 Loulou de la Falaise (1948–2011), französisches Model und Modedesignerin
 Maxime de la Falaise (1922–2009), US-amerikanisches Model, Designerin und Muse

Sonstiges:
 Falaise bezeichnet im Französischen eine Kliffküste
 Falaise de Cordis, eine als Kletterfelsen sanktionierte Felswand bei Marignac (Charente-Maritime)
 Als Kessel von Falaise wird eine Schlacht im Zweiten Weltkrieg zwischen den westalliierten Streitkräften und der deutschen Wehrmacht bezeichnet